Mühlenteich (Mühlteich) steht generisch für:
 Mühlenteich, künstlich angelegtes Stillgewässer zur Wasservorhaltung einer Mühle
 Mühlkanal, künstlich angelegtes Fließgewässer zur Wasserversorgung einer Mühle

Mühlenteich heißen folgende

Stillgewässer:
 Mühlteich Berthelsdorf
 Eppendorfer Mühlenteich, Hamburg
 Flensburger Mühlenteich, siehe Mühlenstrom#Mühlenteiche
 Flörkendorfer Mühlenteich, Ahrensbök, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein 
 Friedländer Mühlenteich, Friedland, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
 Schlutuper Mühlenteich, Lübeck, Schleswig-Holstein
 Mühlenteich (Förste), Osterode, Niedersachsen
 Mühlenteich (Springhoe), Gut Springhoe, Lockstedt, Schleswig-Holstein
 Mühlenteich (Wismar), Wismar, Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlenteich (Siezbüttel), Siezbüttel, Schleswig-Holstein

Fließgewässer:
 Lendersdorfer Mühlenteich, Düren, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenteich als ehemalige Grabenanlage, Düren, Nordrhein-Westfalen
 Krauthausen-Jülicher Mühlenteich, Niederzier und Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Altdorf-Kirchberg-Koslarer Mühlenteich, Jülich und Linnich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Linnicher Mühlenteich, Linnich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenteich (Bad Neuenahr-Ahrweiler), rechter Zufluss des Fuchsbachs (zur Ahr) in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz; linker Abzweig der Ahr im Stadtteil Walporzheim 
 Mühlenteich (Hahnenbach), rechter Zufluss des Hahnenbachs (zur Nahe) in Kirn; linker Abzweig der Nahe

Siehe auch:
 Am Mühlteich
 Mühlenteiche im Altkreis Düren, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Laubbacher Mühleweiher
 Mühlensee
 Mühlsee